Стивън Артър Фриърс () е британски режисьор.

Биография 
Стивън Фриърс е роден на 20 юни 1941 г. в Лестър, Англия. От 1966 до 1975 г. е женен за Мери-Кей Уилмърс, с която има две деца. През 1992 г. сключва брак с Ан Ротенстайн, с която също има две деца.

Филмография

Кино

Източници

Външни препратки 
 
 

Английски режисьори
Британски телевизионни режисьори
Възпитаници на Кеймбриджкия университет
Носители на награда BAFTA
Носители на Сребърна мечка за най-добър режисьор
Родени в Лестър